Danmarks damlandslag i fotboll är det landslag som representerar Danmark inom damfotbollen. 

Laget har deltagit i nio EM-slutspel sedan starten 1984, i fyra VM-slutspel sedan starten 1991 och i en (den första) OS-turnering i fotboll 1996. 2017 vann Danmark EM-silver efter att för första gången någonsin ha gått till final där de dock förlorade mot värdlandet Nederländerna med 2-4.

Laguppställning
Laguppställningen vid EM 2017:

Förbundskaptener
1974–1976 : Kent Falkenvig
1976–1979 : Bjørn Basbøll
1979–1984 : Flemming Schultz
1984–1988 : Birger Peitersen
1988–1996 : Keld Gantzhorn
1996–1999 : Jørgen Hvidemose
1999–2005 : Poul Højmose
2005–2006 : Peter Bonde
2006–2013 : Kenneth Heiner-Møller
2013–2017 : Nils Kromann Nielsen
2017– : Lars Søndergaard

Källor

Externa länkar
 Dansk Boldspil-Union, sökfunktion för danska fotbollslandslag

Se även
Danmarks herrlandslag i fotboll

Damlandslaget
Fotbollslandslag
Fotbollsdamerna